Le naïf ou la naïveté caractérise ce qui est simple, non pensé, naturel.

Arts

Peinture 
 Art naïf, désigne une manière de peinture.

Littérature 

 Le naïf est une catégorie esthétique valorisée au  par les écrivains romantiques. Friedrich Schiller, par exemple, a écrit De la poésie naïve et sentimentale (1795).

Autres 
 Dans le reste des arts, ce terme désigne également les œuvres d’artistes, le plus souvent autodidactes.

En sciences 
De façon générale, les savoirs naïfs sont opposés aux sciences savantes et institutionnelles. Les premiers désignent les explications proposés aux phénomènes naturels par les individus d'une culture donnée, explications faites d'une combinaison d'intuitions spontanées, de routines mentales et de traditions culturelles.

 La psychologie naïve désigne la faculté mentale dont sont dotés les individus qui leur permet de comprendre intuitivement la psychologie de leur congénères. Dans l'espèce humaine, on associe cette faculté à la théorie de l'esprit.

 La biologie naïve est la manière dont les individus d'une culture donnée expliquent les phénomènes biologiques, comme la taxinomie des êtres vivants, la transmission héréditaire, les maladies etc.

Mathématique
 Algorithme naïf

Musique
 Naïf Hérin, une chanteuse valdôtaine
 Voir aussi : Naïve Records, un label de musique de musique français

Notes et références 

Catégorie esthétique